Шаолин може да се односи на:
 Шаолин кунг фу
 Манастир Шаолин
 Храм Шаолин (филм из 1976)
 Храм Шаолин (филм из 1982)
 Храм Шаолин 2: Деца из Шаолин клана, филм из 1983.
 Храм Шаолин 3: Борилачке вештине Шаолина, филм из 1986.
 Шаолин (филм), филм из 2011.